Academia Mexicana puede referirse a las siguientes instituciones mexicanas:

 La Academia Mexicana de Arquitectura.
 La Academia de Artes (México)
 La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
 La Academia Mexicana de Ciencias.
 La Academia Mexicana de la Comunicación.
 La Academia Mexicana de Criminalística.
 La Academia Mexicana de Diseño.
 La Academia Mexicana de Ilustración Científica.
 La Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.
 La Academia Mexicana de la Historia.
 La Academia Mexicana de la Lengua.